

Cinema
 Il campione (The Champ) – film del 1931 diretto da King Vidor
 Il campione (Toby Tortoise Returns) – cortometraggio animato del 1936 diretto da Wilfred Jackson
 Il campione  – film del 1943 diretto da Carlo Borghesio
 Il campione  – cortometraggio del 1967 diretto da Gianni Amelio
 Il campione (The Champ) – film del 1979 diretto da Franco Zeffirelli
 Il campione  – film del 2019 diretto da Leonardo D'Agostini

Altro
 Il campione  – settimanale dedicato allo sport